Příjmení Wolski nosí více významných osobností:

 Ludwik Wolski (1835–1887) – rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče
 Xawery Wolski (* 1960) – polský akademický sochař
 Wojtek Wolski (* 1986) – polsko-kanadský lední hokejista

Externí odkazy